Hölö kan syfta på:

 Hölö socken – en socken i Södermanland
 Hölö landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1970
 Hölö församling – en tidigare församling i Strängnäs stift – 2010
 Hölö kyrka – en kyrkobyggnad i Hölö socken
 Hölö distrikt – ett distrikt i Södertälje kommun och Stockholms län 2016–
 Hölö, Värmdö kommun – en tidigare småort i Värmdö kommun
 Hölö SK  – en innebandyklubb